Bustamante ist der Name folgender Orte:

 Bustamante (Argentinien), in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Bustamante (Cantabria), in der Autonomen Region Kantabrien, Spanien
 Bustamante (Chile), in Chile
 Bustamante (Costa Rica), in Costa Rica
 Bustamante (Texas), im Zapata County, Texas, Vereinigte Staaten
 Bustamante (Nuevo León), in Mexiko
 Bustamante (Tamaulipas), in Mexiko
 Municipio Bustamante, Verwaltungseinheiten in Mexiko

Bustamante ist der Familienname folgender Personen:
 Abelardo Bustamante (1888–1934), chilenischer Maler und Bildhauer
 Albert Bustamante (1935–2021), US-amerikanischer Politiker
 Alexander Bustamante (1884–1977), jamaikanischer Politiker
 Alfonso Bustamante y Bustamante (* 1941), peruanischer Politiker
 Anastasio Bustamante (1780–1853), mexikanischer Politiker, Präsident 1830 bis 1832, 1837 bis 1839 und 1839 bis 1841
 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (1865–1951), kubanischer Rechtswissenschaftler
 Bienvenido Bustamante López (1923–2001), dominikanischer Klarinettist und Komponist

 Cruz Bustamante (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 David Bustamante (* 1982), spanischer Popsänger
 Francisco Bustamante (* 1963), philippinischer Billardspieler
 Guillermo Castillo Bustamante (1910–1974), venezolanischer Komponist und Pianist
 Héctor Bustamante (* 1949), mexikanischer Hockeyspieler
 Ignacio Bustamante (* 1965), argentinischer Freestyle-Skiläufer
 Jayro Bustamante (* 1977), guatemaltekischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Jean-Marc Bustamante (* 1952), französischer Bildhauer
 Jorge Bustamante (* 1976), peruanischer Radrennfahrer

 Manuel Basilio Bustamante (1785–1863), uruguayischer Politiker
 Miguel Bustamante y Septiem (1790–1844), mexikanischer Biologe und Mineraloge
 Miguel Eusebio Bustamante Lardizábal (1780–1869), honduranischer Politiker, Jefe Supremo 1827
 Pedro Bustamante López (* 1965), peruanischer Geistlicher, Bischof von Sicuani
 Raúl Montero Bustamante (1881–1958), uruguayischer Schriftsteller, Historiker und Hochschullehrer
 Sergio Bustamante, chilenischer Fußballschiedsrichter 
 Sergio de Bustamante († 2014), mexikanischer Schauspieler
 Teresa Bustamante (* 1962), argentinische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Bustamente